Краснопламенское сельское поселение — муниципальное образование в Александровском муниципальном районе Владимирской области России.

Административный центр — посёлок Красное Пламя.

География 
Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Александровского района. Площадь — 367,6 км².

История 
В 1967 году Дубровский сельсовет был переименован в Краснопламенский сельсовет с центром в посёлке Красное Пламя. 

Краснопламенское сельское поселение образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 61-ОЗ. В его состав вошли территории бывших сельских советов (с 1998 года — сельских округов): Искровского, Краснопламенского, Обашевского.

Население

Состав сельского поселения

Археология 
 Раннесредневековый Ратьковский могильник (VI—IX века) с «домиком мёртвых» позднего этапа дьяковской культуры у деревни Ратьково

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Краснопламенское
 Поселение на сайте Александровского района

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Александровского района Владимирской области